Seznam divizij z zaporedno številko 8.

Seznam 
 Pehotne
 8. divizija (Združeno kraljestvo)
 8. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 8. oklepna divizija (ZDA)

Glej tudi